

Geografia
 Junius – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York

Onomastica
 Junius – variante del nome proprio di persona Giunio

Persone
 Franciscus Junius, noto come François du Jon il vecchio – teologo olandese
 Franciscus Junius, noto come François du Jon il giovane – filologo tedesco
 Manfred M. Junius – musicista e compositore tedesco
 Robertus Junius –missionario olandese